Llimiana kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Llimiana (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Llimiana (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar